Byrdämman kan syfta på:
 Byrdämman (Tisselskogs socken, Dalsland), sjö i Bengstfors kommun
 Byrdämman (Dals-Eds socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun

Se även
Byrtjärn